Louis-Jules André, ou Jules André, est un architecte français, né à Paris le  et mort dans la même ville le , professeur d'architecture, prix de Rome et membre de l'Institut.

Son fils, Pierre-François-Paul André (1860-1930) est lui aussi architecte, a été son élève et grand prix de Rome en 1885.

Biographie 
Entré à l'École des beaux-arts de Paris, il est élève au sein des ateliers de Jean-Nicolas Huyot et d'Hippolyte Le Bas. Cinq fois logiste, il obtient le  prix en 1843 et enfin le premier grand prix de Rome en 1847 pour un projet de Palais pour la Chambre des députés. Pensionnaire à la villa Médicis à Rome de 1848 à 1852, il séjourne en Italie mais aussi en Sicile et en Grèce. Son envoi de dernière année comprend notamment un projet de restauration du temple de Thésée à Athènes.

Rentré en France, il est nommé chargé de travaux auprès des architectes Charles Rohault de Fleury pour le Muséum national d'histoire naturelle et Henri Labrouste pour la Bibliothèque impériale. Ce dernier lui laisse la direction en 1856 de l'atelier libre des beaux-arts qu'il avait fondé en 1831. La même année, recommandé par Eugène Viollet-le-Duc, il est nommé architecte diocésain d'Ajaccio. Il y réalise une chapelle pour le grand séminaire de la ville et conçoit un projet de cathédrale. Il est par la suite nommé architecte en chef du Muséum et y réalise son bâtiment le plus célèbre, la galerie de Zoologie (rebaptisée  en 1994).

Nommé professeur de l'atelier officiel de l'École des beaux-arts jusqu'alors dirigé par Alexis Paccard, il dirige cet atelier jusqu'à sa mort où cinq cents élèves sont inscrits pendant cette période, dont huit grands prix de Rome et six futurs professeurs de l'École des beaux-arts. Une association d'anciens élèves est même fondée en 1883 regroupant cent quarante membres. Parmi ses élèves les plus célèbres, on peut citer : Julien Guadet, à l'atelier libre, et à l'atelier officiel Victor Laloux qui lui succède en 1890, Henri Deglane, Emmanuel Pontremoli, Guillaume Tronchet, Louis Bonnier, Eugène Jost, Paul Bigot, Albert Tissandier, Albert Guilbert.

En 1880, il est nommé inspecteur général des Bâtiments civils et, en 1884, élu membre de l'Académie des beaux-arts, au fauteuil 2, succédant à Jean-Baptiste Lesueur.

Il est inhumé au cimetière Montparnasse ( division).

Œuvres 

 1851 : Monument aux morts français dans le parc de la villa Doria Pamphilj à Rome
 1870-1874 : laboratoire des reptiles du Jardin des plantes, à Paris
 1877-1889 : galerie de Zoologie du Muséum national d'histoire naturelle (rebaptisée  en 1994)
 1881-1889 : construction d'un jardin d'hiver dans les serres du Jardin des plantes (détruit en 1932)
 1888 : grande volière de la ménagerie du Jardin des plantes

Élèves

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Julien Guadet, Jules André, architecte, notice sur sa vie et ses œuvres , Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1890, 20 p.
 David de Pénanrun, Roux et Delaire, Les architectes élèves de l'école des beaux-arts (1793-1907), Librairie de la construction moderne,  éd., 1907, , 124, 160

Liens externes 

 Base Léonore
 

Architecte français du XIXe siècle
Architecte diocésain
Élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts au XIXe siècle
Prix de Rome en architecture
Pensionnaire de la Villa Médicis
Enseignant à l'École nationale supérieure des beaux-arts
Académie des beaux-arts (France)
Commandeur de la Légion d'honneur
Naissance en juin 1819
Naissance à Paris
Décès en janvier 1890
Décès dans le 6e arrondissement de Paris
Décès à 70 ans
Personnalité inhumée au cimetière du Montparnasse (division 1)